Contaminatie betekent letterlijk "besmetting" of "vervuiling". Het woord wordt in verschillende contexten gebruikt:
 contaminatie (taal), als een menging van twee taalvormen
 als een medische term voor besmetting of infectie
 verontreiniging van een stof:
 milieuverontreiniging
 bodemverontreiniging
 luchtvervuiling
 materiaal dat geen zuivere stof is, wordt als verontreinigd of gecontamineerd beschouwd
 watervervuiling